Isabela Alfonsa Bourbonsko-Sicilská (španělsky Isabela Alfonsa de Borbón y Borbón, 6. říjen 1904 Madrid – 18. červenec 1985 Madrid) byla španělská infantka, vnučka krále Alfonse XII., sestřenice krále Alfonse XIII. a teta bývalého krále Jana Karla I.

Po svém sňatku s Janem Kanty Zamoyským (1900–1961) získala také titul haběnky Zamojské. Tímto sňatkem vznikl spletenec rodů Bourbon „Obojí Sicílie“.

V letech 1929–1945 žila společně se svým manželem v Československu, konkrétně ve Staré Ľubovni.

Potomstvo 
V manželství Jana a Isabely se narodily čtyři děti:

 Karel Alfons (1930–1979)
 Marie Kristýna (1932–1959)
 Josef Michal (1935–2010)
 Marie Terezie (* 1938)

Vývod z předků

Externí odkazy 
 MANUEL ROMERO TRIVIÑO, Biogragía de S.A.R. D.ª Isabel Alfonsa de Borbón y Borbón
 MONIKA PAVELČÍKOVÁ, Šľachtický rod Zamoyski a ľubovnianske panstvo
 

Bourbon-Obojí Sicílie
Narození v roce 1904
Úmrtí v roce 1985
Ženy
Narození v Madridu